Dél-afrikai Köztársaság
Coligny, település Északnyugat régióban
 Franciaország
Coligny, település Ain megyében